spływ – forma rekreacji polegająca na płynięciu kajakami po rzece
 spływ – grawitacyjne przemieszczanie się mas ziemnych, materiałów skalnych lub zwietrzelinowych.
 spływ błotny
 spływ grawitacyjny podwójny
 spływ kohezyjny
 spływ kolizyjny
 spływ mułowy
 spływ piaszczysty
 spływ popiołowy
 spływ rumoszu
 spływ upłynnionego materiału
 spływ wolutowy – dekoracyjna, boczna część budowli sakralnych; detal architektoniczny